Pyramos ist

 der antike Name des Flusses Ceyhan (Fluss) in Kleinasien
 der Held der antiken Sage von Pyramus und Thisbe, aufgenommen bei Ovid, Shakespeare u. a. m.